Dengta bezeichnet:

 Dengta (灯塔市), kreisfreie Stadt in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dengta (Dongyuan) (灯塔镇), Großgemeinde im Kreis Dongyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dengta (Wangkui) (灯塔镇), Großgemeinde im Kreis Wangkui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dengta (Xi’an) (灯塔镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xi’an in der chinesischen Provinz Jilin
 Dengta (Baima) (灯塔乡), Gemeinde im Kreis Baima in der chinesischen Provinz Qinghai
 Dengta (Yilong) (灯塔乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dengta (Bijiang) (灯塔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Bijiang in der chinesischen Provinz Guizhou